Фамилија Карденас има више значења:

 Фамилија Карденас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Карденас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Карденас, Кампос Нуевос Ех. Сонора 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Карденас, Колонија Алварадо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику